

Patronyme 

 Portien Colombel de Bois-Aulard (1730-1805), personnalité politique française ;
 Pierre Aulard (1763-1815), général français ;
 Alphonse Aulard (1849-1928), historien français.

Toponyme 

 Rue Alphonse-Aulard, voie parisienne du  arrondissement.